El término Split o split puede hacer referencia a:

 La ciudad de Croacia denominada Split.
 Split, serie de TV juvenil de origen israelí, sobre vampiros (también conocida en Latinoamérica como Dividida).
 Split, película de 2015.
 El programa para sistemas tipo Unix conocido como split.
 El club de baloncesto KK Split.
 El club de fútbol HNK Hajduk Split.
 Un álbum musical catalogado como split.
 Un epimorfismo con inverso lateral es llamado un epimorfismo split, y un monomorfismo con inverso lateral es llamado un monomorfismo split.
 Banana split.
 La característica coil split que poseen algunas guitarras eléctricas.
 Se denomina split a uno de los ejercicios básicos de contorsionismo, la gimnasia artística y la gimnasia rítmica.
 El ciclo termodinámico aplicado en un motor de ciclo Split.
 Operación financiera en la que se desdobla el valor de las acciones.
 Split (también llamado cuadro abierto o banderillas), jugada de bolos que se marca con un círculo encima del número de bolos derribados.